Oak City :
 Oak City, ville de Caroline du Nord
 Oak City, ville d'Utah